Nunzio – ipocoristico maschile del nome proprio di persona Annunziata
Nunzio – opera teatrale di Spiro Scimone, pubblicata a Milano nel 2000
Nunzio – pseudonimo di James Maritato – wrestler statunitense
Nunzio apostolico – diplomatico della Santa Sede

Altri progetti